Екатери́новский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — рабочий посёлок (посёлок городского типа) Екатериновка.

География 
Расположен в северо-западной части Правобережья, на водораздельных пространствах рек Хопёр и Медведицы. В центральной части район пересекают железнодорожная линия] Аткарск — Ртищево Приволжской железной дороги и автомобильная дорога Тамбов — Саратов.

Территория района — 3 тыс. км².

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 259,2 км.

История 
Екатериновский район образован 23 июля 1928 года в составе Саратовского округа Нижне-Волжского края.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

30 сентября 1958 года к Екатериновскому району была присоединена часть территории упразднённого Салтыковского района, а 19 мая 1960 года — часть территории упразднённого Бакурского района.

В 1963-1965 годах район был упразднён.

1 января 2005 года образован Екатериновский муниципальный район как муниципальное образование.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Екатериновка) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Екатериновский муниципальный район входят 11 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 10 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 1 городское и 13 сельских поселений. В 2013 году были упразднены следующие муниципальные образования: Комаровское (включено в Бакурское) и Вязовское (включено в Сластухинское). В 2018 году упразднено Прудовое муниципальное образование (включено в Новосёловское).

Населённые пункты 
В Екатериновском районе 57 населённых пунктов, в том числе 56 сельских и 1 городской (рабочий посёлок).

Упразднённые населенные пункты
 2001 г. — поселки Первомайский, Целинный и Степной, села Турзовка и Шинка, деревни Николаевка и Юсуповка.
 2009 г. — деревня Сестренки, деревня Александровка, поселок Шашкино, деревня Кондрашовка.

Экономика 
Район сельскохозяйственный, один из крупнейших в области производителей товарного зерна и продукции животноводства. Предприятия перерабатывают сельскохозяйственное сырьё. Действуют маслозавод, крупяной завод, крупный элеватор.

Достопримечательности 
 Недалеко от районного центра в селе Переезд сохранилась церковь Михаила Архангела (1906 год, византийский стиль).

Люди, связанные с Екатериновским районом 
  Беспалов, Ефим Петрович (1910—1996) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. Родился в селе Андреевка.
 Бундин, Виктор Александрович (1926—2000) художник живописец и график. Родился в деревне Ивановка, Екатериновского района.
 Грязнов, Афанасий Сергеевич (1899—1969) — советский военный деятель, Генерал-майор (10 января 1942 года).
 Егоров, Владимир Егорович — скульптор, заслуженный работник культуры РСФСР. Родился в Екатериновском районе Саратовской области 24 апреля 1927 года.
  Заварин, Григорий Антонович — Герой Советского Союза.
  Прохоров, Николай Фёдорович — Герой Советского Союза.

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Екатериновского муниципального района
 

Районы Саратовской области